Warner, családnév

Vállalatok
 Time Warner (korábban Warner Communications), amerikai székhelyű multinacionális médiakonglomerátum
Warner Bros., filmgyártással és televíziós műsorok készítésével foglalkozó cég
 Warner Music Group, lemezkiadói csoportosulás
WEA (Warner-Elektra-Atlantic), a Warner Music Group korábbi elnevezése 1971 és 1991 között
Warner Bros. Records, lemezkiadó, a Warner Music Group egyik leányvállalata
Warner/Chappell Music Publishing, zeneműkiadó, a Warner Music Group egyik leányvállalata
Warner Music Hungary/Magneoton, a Warner Music magyarországi leányvállalata